Seznam korpusov z zaporedno številko 58.

Seznam 
 Pehotni
 58. strelski korpus (ZSSR)
 58. korpus (Wehrmacht)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 58. tankovski korpus (Wehrmacht)

Glej tudi